Regh ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Regh (1940–2018), deutscher Fußballspieler
 Dieter Regh (* 1961), deutscher Fußballspieler 
 Engelbert Regh (1887–1955), deutscher Politiker (DVP, NSDAP, FDP)

Siehe auch:
 Reg